Humboldtstraße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Humboldtstraße 15 in Bautzen, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Südvorstadt (Bautzen)
 Humboldtstraße 15 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Weststadt
 Humboldtstraße 15 in Chemnitz, siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Sonnenberg
 Humboldtstraße 15 (Düsseldorf)
 Humboldtstraße 15 in Frankfurt (Oder), siehe Liste der Baudenkmale in Frankfurt (Oder)
 Humboldtstraße 15 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Leipzig-Zentrum-Nord
 Humboldtstraße 15 in Rudolstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Rudolstadt #Schwarza
 Humboldtstraße 15 in Wiesbaden, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Wiesbaden-Südost (Villengebiete) #Humboldtstraße